Lindbl. — сокращение, используемое в литературе для обозначения авторства названия ботанического таксона. Оно может использоваться для следующих учёных:
 А. Линдблад (1821—1899; общепринятое сокращение — Lindblad);
 А. Э. Линдблум (1807—1853; общепринятое сокращение — Lindblom).